Tučapy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tučapy, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Tučapy, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Tučapy, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín